Le Conseil suprême de l'État de Thaïlande ou Conseil privé de Thaïlande (Thai : คณะ องคมนตรี ไทย , khâna ongkhamontri thai) est un corps de conseillers nommés par le monarque de la Thaïlande. Le conseil, comme la Constitution thaïlandaise le prévoit, doit être composé d'au plus dix-huit membres. Le conseil est dirigé par le président du Conseil privé de la Thaïlande, actuellement Surayut Chulanon.

Histoire

Vice-rois de Thaïlande 

 Prince Maha Sura Singhanat (1782-1803), pour le roi Rama 
 Prince Buddha Loetla Nabhalai (1808-1809), pour le roi Rama 
 Prince Maha Senanurak (1809-1817), pour le roi Rama II
 Prince Sakdiphonlasep (1824-1832), pour le roi Rama III
 Prince Pinklao (1851-1866), pour le roi Rama IV
 Prince Wichaichan (1868-1885), pour le roi Rama V

Régents de Thaïlande 

 Prince Prayurawongse (1851-1855), pour le roi Rama IV
 Prince Si Suriyawongse (1868-1873), pour le roi Rama V
 Reine Saovabha Phongsri (1878-1910), pour le roi Rama V
 Prince Vajiravudh (1910-1925,) pour le roi Rama V
 Prince Prajadhipok (1925-1935), pour le roi Rama VI
 Pridi Banomyong (1941-1945), pour le roi Rama VIII
 Prince Rangsit Prayurasakdi (1946), pour le roi Rama IX

Présidents du conseil suprême de l'État de Thaïlande 

 Prince Rangsit Prayurasakdi (1946-1951), pour le roi Rama IX
 Bhumibol Adulyadej (1951-1972), le roi de Thaïlande Rama IX lui-même
 Prince Vajiralongkorn (1972-2016), pour le roi Rama IX
 Thanin Kraiwichian (2016)
 Prem Tinsulanonda (2016-2019, mort en fonction), pour le roi Rama X
 Surayut Chulanon (depuis janvier 2020)

Notes et références 

Liste en rapport avec la Thaïlande
Organisme fondé en 1782
Gouvernement de la Thaïlande
Monarchie thaïlandaise